Середогощ — деревня без постоянного населения в Батецком муниципальном районе Новгородской области, относится к Мойкинскому сельскому поселению.

Деревня расположена на левом берегу ручья Коносек, в 6 км к востоку от реки Луга, в 3 км северо-восточнее деревни Огурково. К востоку от деревни — болото Хотинский Мох.

История 
Упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины 1498 года как Середогощ над Мхом, в писцовых книгах 1571 года деревня Сабельского погоста с названием Середогоща. В Новгородской губернии деревня относилась к Самокражской волости Новгородского уезда.. В Батецком районе деревня до муниципальной реформы была подчинена Воронинскому сельсовету, затем Воронинской сельской администрации.

Примечания 

Населённые пункты Батецкого района